Les épreuves de tennis des Jeux olympiques d'été de 2012 ont lieu du 28 juillet au  au sein du All England Lawn Tennis and Croquet Club à Wimbledon (Londres). La surface utilisée est le gazon.

Ces Jeux voient le retour du double mixte, épreuve disputée pour la dernière fois en 1924 (à l'exception des Jeux de 1968 où le tennis était sport de démonstration).

Podiums

Tableau des médailles par pays

Organisation

Site des compétitions 

Les compétitions se déroulent sur le site du All England Lawn Tennis and Croquet Club dans l'Aorangi Park, servant habituellement pour le tournoi de Wimbledon joué chaque année entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Ce site est assez éloigné du village olympique, de fait, de nombreux compétiteurs décident de loger à proximité des installations, comme ils le font habituellement lors du tournoi de Wimbledon. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques que les installations de Wimbledon accueillent le tournoi olympique de tennis, cela avait déjà été le cas pour les Jeux olympiques d'été de 1908, toutefois, les installations se situaient à l'époque à Worple Road. Si le tournoi olympique se joue à Wimbledon, les différentes règles et traditions de ce dernier ne s'appliquent pas lors des Jeux olympiques. En effet, ce n'est pas le All-England Club qui organise la compétition mais bien le CIO et l'ITF. Ainsi, les joueurs ne sont pas obligés de porter des tenues blanches comme de coutume lors du tournoi de Wimbledon mais portent en général des tenus aux couleurs du pays qu'ils représentent.

Au total, le site du tournoi olympique comprend 19 courts sur gazon et peut accueillir  spectateurs. Le Centre Court est le principal court et a une capacité de  places. En outre, il dispose d'un toit rétractable permettant aux matchs de se poursuivre en cas d'intempéries. Le court numéro un est le deuxième court le plus important du complexe et peut accueillir  spectateurs. Les installations n'ont bénéficié d'aucune mesure de modernisation ou d'amélioration en vue des Jeux olympiques.

Participation et format 
Pour participer, les joueurs doivent répondre aux critères de la Fédération internationale de tennis (ITF), être officiellement nominés par leur fédération nationale et le comité national olympique de leur pays puis avoir l'approbation du Comité international olympique. Chaque nation peut envoyer douze participants au maximum (six hommes et six femmes).

En ce qui concerne les deux tournois de simple qui accueillent 64 joueurs, c’est le classement mondial à la date du  (le lundi suivant les Internationaux de France de tennis) qui détermine les participants au tournoi. Ce sont les 56 joueurs les mieux classés qui sont qualifiés, sachant que chaque pays ne peut envoyer que quatre représentants par compétition de simples. Six autres places sont attribuées par l’ITF et deux autres par une commission tripartite. Parmi ces 64 joueurs, les 16 meilleurs à la date du  (dernière actualisation du classement mondial avant le début de la compétition) bénéficient du statut de tête de série.

Pour les compétitions de double dames et de double messieurs, 32 équipes sont engagées dans chacun des tableaux. À la différence du reste du circuit où les paires peuvent être constituées de deux joueurs de nationalité différente, chaque paire doit être constituée par deux joueurs d’un même pays, sachant que chaque pays ne peut pas envoyer plus de deux paires. 24 équipes sont qualifiées grâce à leur classement à la date du  en simple et en double. Les huit dernières places sont attribuées par l’ITF.

Enfin, la compétition de double mixte oppose 16 équipes, chaque nation pouvant aligner deux équipes au maximum composées de joueurs déjà engagés en simple ou en double. Les douze premières équipes sont désignées en fonction du classement en simple et en double à la date du , les quatre dernières places sont attribuées par l’ITF.

En plus de ces critères de qualification, les fédérations nationales peuvent rajouter d'autres critères plus restrictifs. Enfin, chaque joueur prétendant à participer aux Jeux olympiques doit s'être rendu disponible auprès de sa sélection nationale de Coupe Davis pour les hommes ou de Fed Cup pour les femmes pour deux des années suivantes (2009, 2010, 2011 et 2012) dont une fois en 2011 ou en 2012.

Les matchs de simple et de double se jouent au meilleur des trois manches avec jeu décisif dans les deux premières manches en cas d'égalité à six jeux partout. En cas d'égalité à six jeux partout lors de la manche décisive, le match continue jusqu'à ce qu'un des joueurs bénéficient de deux jeux d'écart avec son adversaire. La finale du simple messieurs se joue au meilleur des cinq manches avec jeu décisif dans les quatre premières manches. Après s’être jouée au meilleur des cinq manches entre 1988 et 2008, la finale du double messieurs repasse à un format au meilleur des trois manches.

En ce qui concerne le double mixte, les matchs se jouent au meilleur des trois manches avec jeu décisif dans les deux premières manches. En cas d’égalité à une manche partout, un super tie-break (ou super jeu décisif) est joué.

Participants 
Au total, ce sont 172 athlètes qui participent au tournoi olympique de tennis et 45 pays sont représentés.

Points aux classements ATP et WTA 
Le tournoi olympique participe de façon exceptionnelle aux classements ATP et WTA, bien qu'il n'ait lieu que tous les quatre ans. Les points ainsi acquis ont une durée de vie d'un an. Ils ont été revus à la hausse depuis les derniers Jeux olympiques de 2008.

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique